Zucchinetti ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Zucchinetti, italienischer Komponist
 Giovanni Bernardo Zucchinetti (1730–1801), italienischer Komponist und Organist